Het ATP-toernooi van Rome 1996 (met de officiële naam Italian Open 1996) werd gespeeld van 13 tot en met 19 mei 1996. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome